Gang, udtrykket bruges indenfor flere områder:

Bygninger og trafik 
 Gang (lokale) – et ofte aflangt rum der forbinder flere rum i en bygning
 Gang (passage) – et ord for en Passage eller sti

Bevægelse 
 Gang (bevægelse) – at bevæge sig ved hjælp af sine ben fx
 Kapgang – en sportsgren hvor målet er at gå så hurtigt som muligt 
 Stavgang – en variant hvor man går og støtter sig til stave mens man går

Geologi 
 Gang – en klippespalte (revne i jordskorpen), som er fyldt af bjergarter eller mineraler
 Gang – et langt hulrum gravet i jorden - fx en minegang eller en gang gravet af en mulvarp

Andet 
 Gang (nordisk mytologi) – i nordisk mytologi en jætte